I’m Sorry steht für:

 I’m Sorry (Brenda-Lee-Lied) (1960)
 I’m Sorry (John-Denver-Lied) (1975)
 I’m Sorry (Joyner-Lucas-Lied) (2016)
 I’m Sorry (Fernsehserie) (2017)